Márok (Baranya megye), község Baranya megyében, neve 1950-ig Németmárok volt
 Márok (Bereg vármegye), 1941-ben Márokpapihoz csatolt egykori község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

 Erdősmárok, község Baranya megyében, neve 1950-ig Püspökmárok
 Németmárok, a Baranya megyei Márok neve 1950-ig 
 Püspökmárok, a Baranya megyei Erdősmárok neve 1950-ig 
 Hercegmárok (Gajić), falu Horvátországban, Eszék-Baranya megyében, Darázs községhez tartozik